Джастис Уинслоу (; родился 26 марта 1996 года в Хьюстоне, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции лёгкого форварда. Чемпион NCAA 2015 года в составе команды «Дьюк Блю Девилз».

Карьера в колледже 
Уинслоу набирал в среднем 14 очков и 5 подборов в первых пяти играх за «Дьюк». Главный тренер «Дьюка» Майк Кшижевски сравнивал игру Уинслоу с такими бывшими игроками университета, как Томми Амакер и Грант Хилл.

В апреле 2015 года Уинслоу решил заявиться на Драфт НБА, отказавшись от ещё трёх лет в колледже.

Профессиональная карьера

Майами Хит (2015—2020) 
Уинслоу был выбран под 10-м номером командой «Майами Хит» на драфте НБА 2015 года. 3 июля 2015 года он подписал контракт новичка с «Хит». В его дебютной игре в Летней лиге НБА 2015 года он набрал 15 очков и сделал 3 ассиста в победном матче против «Индиана Пэйсерс». Он провёл свой дебютный матч в НБА в первом матче регулярного сезона против «Шарлотт Хорнетс» 28 октября 2015 года, набрав 5 очков и 7 подборов, выйдя со скамейки запасных. 6 ноября он в матче против «Индианы Пэйсерс» набрал 13 очков и сделал 8 подборов. 11 января он впервые в своей карьере вышел в старте, набрав семь очков и сделав три подбора в поражении от «Голден Стэйт Уорриорз». 22 февраля он набрал максимальные за сезон 15 очков, семь подборов и четыре передачи за 39 минут игры в победе над «Индиана Пэйсерс». 14 марта он обновил свой рекорд сезона по очкам, набрав 20 очков в победе над «Денвер Наггетс». По окончании сезона Уинслоу попал во вторую пятерку сборной новичков НБА.

Уинслоу начал в старте все девять игр за «Хит» в начале сезона 2016-17, а затем пропустил следующие 16 из-за болей в левом запястье. 22 декабря 2016 года он провел лучшую игру в сезоне, набрав 23 очка и 13 подборов в победе над «Лос-Анджелес Лейкерс», установив карьерный рекорд по очкам и подборам. 5 января 2017 года Уинслоу выбыл до конца сезона после операции по восстановлению порванной суставной губы в правом плече.

В начале сезона 2017-18 годов Уинслоу принял участие во всех 27 матчах. Затем он пропустил 14 игр из-за растяжения колена в период с 15 декабря по 10 января. 5 февраля он набрал 16 очков в игре против «Орландо Мэджик». С 24 февраля по 1 марта он дважды набирал по 17 очков, а 4 апреля против «Атланты Хокс» набрал рекордные в сезоне 18 очков.

10 декабря 2018 года он набрал максимальные в карьере 28 очков в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108-105. После того, как партнер по команде и основной разыгрывающий клуба Горан Драгич получил травму правого колена, Уинслоу стал основным разыгрывающим «Майами» в середине декабря. 28 декабря он набрал 24 очка, 11 подборов и семь передач в победе над «Кливленд Кавальерс». 10 января он сделал 11 передач в победе над «Бостон Селтикс».

В сезоне 2019-20 Уинслоу сыграл только в 11 матчах за «Хит» из-за травмы спины.

Мемфис Гриззлис (2020-2021) 
6 февраля 2020 года Уинслоу был приобретен «Мемфис Гриззлис» в ходе трехсторонней сделки, в которой также участвовал клуб «Миннесота Тимбервулвз». 21 июля 2020 года «Мемфис Гриззлис» объявили, что Уинслоу получил травму бедра во время тренировки команды и пропустит остаток сезона 2019-20.

Лос-Анджелес Клипперс (2021-2022) 
8 августа 2021 года Уинслоу подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Портленд Трэйл Блэйзерс (2022 - настоящее время) 
4 февраля 2022 года Уинслоу был обменян вместе с Эриком Бледсоу, Кеоном Джонсоном и выбором второго раунда драфта 2025 года в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона.

Личная жизнь 
Отцом Джастиса является баскетболист Рики Уинслоу, выбранный 28-м на драфте НБА 1987 года командой «Чикаго Буллз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Джастис Уинслоу на draftexpress.com
 Джастис Уинслоу на goduke.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»